Molekulska formula -{C7H6N2O5}- se može odnositi na:

 2,4-Dinitroanizol
 3-Amino-5-nitrosalicilna kiselina
 Dinitro-orto-krezol